

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Muls“ beginnt.

Muls 



 Muls, Camille (1916–2005), belgischer Radrennfahrer

Mulsa 
 Mulsant, Étienne (1797–1880), französischer Entomologe und Ornithologe

Mulso 
 Mulsow, Martin (* 1959), deutscher Philosoph
 Mulsow, Walter (* 1898), deutscher Kapitän zur See der Kriegsmarine und Politiker